Le shōchū est une boisson alcoolisée ;
L' ère Shōchū est une ère du Japon, durant laquelle survient la tentative de révolte nommée « Shōchū no hen ».